Зигмунт Венцлевский (; 1 или 19 мая 1824, Мендзыжеч — 14 августа 1887, Львов) — польский классический филолог, ректор Львовского университета (1877—1878).

Биография 
Был сыном Сильвестра, чиновника земского суда, и Текли из рода Закенских, имел старшего брата Станислава, педагога и издателя старопольских текстов. Учился в гимназии Фридерика Вильгельма в Познани, учился во Вроцлавском университете, доктор университета в Галле.

До 1869 года был профессором Главной школы в Варшаве, в 1871 году стал первым польским профессором кафедры классической филологии Львовского университета, где в 1877—1878 годах был ректором. Во Львовском университете преподавал с 1887 года. Член Академии знаний в Кракове. Был автором популярных словарей латинского и греческого языков, переводчиком всех сохранившихся греческих трагедий и исследователем творчества Клеменса Яницкого и Анджея Кшицкого.

Работы 
 «Słownik łacińsko-polski do autorów klasycznych…» (Познань 1851),
 «Historia tragedii greckiej» (Варшава, 1859),
 «Disputatio de Clementis Ianicii scriptis» (Варшава, 1865),
 «Historia literatury greckiej od czasów Aleksandra Wielkiego…» (Варшава 1867),
 «Słownik grecko-polski» (Варшава, 1868),
 «Tragicy greccy w trzech tomach, przekład всех tragedii greckich» (Познань 1873).

Литература 
 «Галине Gacowa». Węclewski Zygmunt // Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny. — tom V: U-Ż, uzupełnienia, indeksy (koordynacja całości Roman Loth). — Warszawa 2004, S. 31-33.

Доктора философии по филологии
Филологи Польши
Филологи-классики
Филологи XIX века
Переводчики XIX века
Преподаватели Варшавской главной школы
Антиковеды Польши
Переводчики с древнегреческого языка
Послы Галицкого сейма 4-го созыва